3 октября 1999 года в Республике Абхазия был проведен референдум об отношении граждан к действующей Конституции. 
Конституция Республики Абхазия, принятая Верховным Советом Республики Абхазия 26 ноября 1994 г., являлась правовым оформлением созданного независимого государства - Республики Абхазия (Апсны). 

Референдум проводился одновременно с выборами Президента Абхазии.

Итоги голосования 
На день проведения референдума на территории Абхазии проживало 219 534 граждан, имеющих право голоса, т. е. 58,5% от довоенной численности избирателей. В голосовании приняло участие 87,6% граждан, внесенных в избирательные списки, что составило более половины от довоенной численности избирателей. 97,7% проголосовавших одобрили действующую Конституцию.

Последствия 
На основе референдума, 12 октября 1999 г. был принят "Акт о государственной независимости Абхазии".

Примечания 

Референдумы 1999 года
Референдумы в Абхазии
Грузино-абхазский конфликт
1999 год в Абхазии
Октябрь 1999 года
События 3 октября